Dušan Ivković – ex allenatore di pallacanestro ed ex cestista serbo
 Milutin Ivković – calciatore jugoslavo
 Saša Ivković – calciatore serbo
 Stojan Ivković – ex cestista e allenatore di pallacanestro montenegrino con cittadinanza ungherese
 Tomislav Ivković – allenatore di calcio ed ex calciatore jugoslavo, dal 1991 croato
 Vladimir Ivković – pallanuotista jugoslavo